Benjamin Disraeli, político britânico, eventualmente referido apenas como "Disraeli"
 Disraeli (cidade), no Canadá
 Disraeli (freguesia), no Canadá

Dramaturgia
 Disraeli (peça), escrita em 1911 por Louis N. Parker
 Disraeli (1916), filme mudo de Charles Calvert
 Disraeli (1921), filme mudo com George Arliss 
 Disraeli (1929), filme sonoro com George Arliss 
 Disraeli (minissérie), produção britânica de 1978